Reuss kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolph Reuss
 August Emanuel von Reuss
 Albert Franz Theodor Reuss
 Christian Friedrich Reuss

Robotskapade auktorsförkortningar